Begraafplaats van Bayeux (Oost)
 Bayeux War Cemetery